Red Aleksandra Nevskega je bilo odlikovanje dveh držav:
 Ruski imperij — red svetega Aleksandra Nevskega
 ZSSR — red Aleksandra Nevskega (Sovjetska zveza).
 Ruska federacija — red Aleksandra Nevskega (Ruska federacija)